Osvaldo Carneiro Chaves (Granja, 21 de outubro de 1923 - Sobral, 13 de fevereiro de 2020), mais conhecido como Padre Osvaldo Chaves, foi professor de Português, Inglês, Francês, Grego, Latim e Pedagogia, música e poeta brasileiro.

Compôs, aos 16 anos, os versos do que seria o hino de sua terra natal.

Biografia

Nascido em 21 de outubro de 1923, no sítio Angelim, distrito de Sambaíba, município de Granja, Ceará. Filho de Manuel Chaves Fernandes e Maria Carneiro Chaves. Em abril de 1924, é acometido de poliomielite com atrofia da perna esquerda. É alfabetizado em 1929, por sua mãe.  

Em 1935, seu pai lhe dá de presente o "Dicionário Prático Ilustrado", de Jaime de Séguier, obra que passa mais a ler do que simplesmente a consultar, e com grande interesse. 

Em 1939, aos 15 anos, matricula-se no Ginásio Lívio Barreto, em Granja, cujo epônimo, poeta granjense, desperta-lhe o gosto pela poesia. 

No ano seguinte, aos 16 anos, escreve o hino de Granja (Melodia criada por seu tio, Joaquim Carneiro Magalhães), e ingressa no Seminário Menor de Sobral. Começa a traduzir poemas franceses e éclogas de Virgílio. Reúne seus primeiros poemas em forma de livro, a que deu o título de "Heliotrópios", que não foi publicado. 

Em 1945, o Pe. Antonio Furtado Cavalcanti, então vigário cooperador da Paróquia da Granja, propôs ao seminarista Osvaldo Chaves, que a sua composição em parceria com seu tio passasse a ser usada como Hino da Granja; pois, até aquela data, a cidade não possuía nenhum hino próprio. O jovem seminarista, de imediato, aceita a proposta. A música tinha como título “Hino à Terra Granjense” (foi oficializado somente em abril de 1968, junto com o Brasão de Armas, a Bandeira e o dia do município).

Em fevereiro de 1946, matriculou-se no curso de Filosofia do Seminário Maior de Fortaleza. Em 1948, inicia o curso de Teologia no mesmo seminário de Fortaleza. Ordenou-se padre em dezembro de 1951, na catedral de Sobral por Dom José Tupinambá da Frota. Inicia seu magistério em 1952, no Seminário de Sobral, como professor de Português, Francês e Música. Exerce Função de vigário cooperador de Crateús, em 1956. Em 1957, é transferido para a paróquia de Acaraú. Aí leciona Latim e Inglês. Em 1959, transfere-se para a paróquia de São Benedito, em cuja Escola Normal leciona Pedagogia, Latim e Francês. Passando, em 1960, a residir definitivamente em Sobral, onde retorna ao magistério do Seminário, como mestre de Português, Latim e Grego. Em 1961, passou a dar aulas de Português e Literatura Luso-brasileira na Faculdade de Filosofia Dom José, onde permaneceu por 13 anos. Aposenta-se em 1981, por tempo de serviço no Magistério: 30 anos. Em dezembro de 1985, resolve permitir a publicação de suas produções poéticas em livro intitulado "Exíguas". 

Em 2007, é relançado o livro Exíguas acrescido de novos poemas e também inaugurada a Escola de Ensino Fundamental Padre Osvaldo Chaves, no bairro Dom Expedito, onde o Padre morou e exerceu atividades pastorais. 

Em janeiro de 2016, é lançado o Livro "Padre Osvaldo - Coletânea de Sermões".

"Padre Osvaldo Chaves" também é epônimo de uma rua em Sobral, além da Escola.

Por: Osvaldo Marcelino Chaves (fonte: Pe. Osvaldo e pesquisas).

Morte 
Já enfrentando problemas de saúde devido à idade avançada, veio a falecer de causas naturais, em Sobral. 

Poetas do Ceará
Naturais de Granja (Ceará)
Professores do Ceará
Padres católicos do Brasil